Signs (polski tytuł: Znaki) – amerykański film z 2002 roku, reż. M. Night Shyamalan
 Signs – album muzyczny Mieczysława Szcześniaka (2011)
 Signs – singel Snoop Dogga, Justina Timberlake’a oraz Charliego Wilsona (2005)
 Signs – singel Drake’a (2017)

Zobacz też